Mario Trejo (1926–2014) – argentyński pisarz, poeta, scenarzysta i dziennikarz
 Mario Trejo (ur. 1956) – meksykański piłkarz
 Mario Trejo (ur. 1999) – meksykański piłkarz